Schausten ist der Familienname folgender Personen:

 Bettina Schausten (* 1965), deutsche Moderatorin und Journalistin
 Jutta Schausten (1973–2021), deutsche Ruderin 
 Monika Schausten (* 1963), deutsche Germanistin